Alberto Sciotti – poeta, paroliere e commediografo italiano
 Antonio Sciotti – fumettista italiano
 Enzo Sciotti – illustratore italiano
 Sandro Sciotti – militare italiano